(1917-2009), joueur de baseball professionnel américain.
 Joe DiMaggio (1914-1999), un joueur américain de baseball.
 John DiMaggio (1968-), un comédien américain.
 Paul DiMaggio, (1951-), un sociologue américain.